puede referirse a:

 In Your Eyes, canción de The Weeknd, o remix con Doja Cat.
 In Your Eyes, canción de Kylie Minogue.
 In Your Eyes, canción de Niamh Kavanagh.
 In Your Eyes, canción de Peter Gabriel.
 In Your Eyes, canción de Inna.

Wikipedia:Desambiguación